Анте Майсторович (; 6 ноября 1993 года, Загреб) — хорватский футболист, защитник клуба «Истра 1961».

Карьера 
Анте Майсторович начинал карьеру футболиста в клубе хорватской Второй лиги «Имотски». В июле 2012 года он стал игроком команды Первой лиги «Сплит», но уже в августе того же года продолжил выступать за «Имотски» на правах аренды. В июне 2014 года Майсторович присоединился к «Сплиту». 7 ноября 2014 года он дебютировал в Первой лиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против клуба «Славен Белупо».

В июле 2016 года Анте Майсторович перешёл в загребское «Динамо», но был тут же отдан в аренду команде «Локомотива».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Имотски»
Игроки ФК «Осиек»